LDS je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni naslednje:
 Liberalna demokracija Slovenije, politična stranka v Sloveniji
 Gibanje svetih iz poslednjih dni (), krščansko versko gibanje
 Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni (angleško The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ali LDS Church), verska organizacija Gibanja svetih iz poslednjih dni
 LDS, nekdanje južnoafriško moštvo Formule 1
 League Division Series, prvi krog posezone Glavne bejzbolske lige
 Lektorsko društvo Slovenije (zapisano tudi LdS)

Glej tudi
 Poslanska skupina LDS